UFC est un sigle qui peut désigner :

 Université de Franche-Comté ;
Université fédérale du Ceará ;
 Union fédérale des consommateurs—Que choisir ;
 , une organisation d'arts martiaux mixtes américaine ;
 en microbiologie, unité formant colonie, une unité de dénombrement ;
 Union des forces de changement, un parti politique du Togo ;
 United Fruit Company, entreprise bananière américaine fondée en 1899.